{{Государство
| Русское название = Южно-Африканская Республика
| Оригинальное название = [1]
| Родительный падеж = Южно-Африканской Республики
| Герб = Coat of Arms of South Africa in vector SVG.svg
| Девиз = !ke e: ǀxarra ǁke» (цъхам)«Разные люди объединяются
| Название гимна = National anthem of South Africa
| Аудио = South African national anthem.oga
| На карте = South Africa (orthographic projection).svg
| подпись к карте = Южно-Африканская Республика на карте мира
| Независимость от = Великобритании
| Дата независимости = 31 мая 1961 года
| Язык = английский, африкаанс, венда, зулу, коса, южный ндебеле, свати, северный сото, сесото, тсвана, тсонга
| Столица = Претория (административная) Кейптаун (законодательная) Блумфонтейн (судебная)
| Крупнейшие города = Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Претория
| Форма правления = президентско-парламентская республика
| Должность руководителя 1 = Президент
| Руководитель 1 = Сирил Рамафоса
| Должность руководителя 2 = Вице-президент
| Руководитель 2 = Дэвид Мабуза
| Место по территории = 24
| Территория = 1 219 912
| Процент воды = 0,38
| Население = 54 956 900
| Год переписи = 2015
| Место по населению = 25
| Плотность населения = 41
| ВВП (ППС) = 866 млрд
| Год расчёта ВВП (ППС) = 2021
| Место по ВВП (ППС) = 30
| ВВП (ППС) на душу населения = 14 396
| Место по ВВП (ППС) на душу населения = 89
| ВВП (номинал) = 418 млрд
| Год расчёта ВВП (номинал) = 2021
| Место по ВВП (номинал) = 33
| ВВП (номинал) на душу населения = 6 950
| Место по ВВП (номинал) на душу населения = 93
| Год расчёта ИРЧП = 2019
| ИРЧП =  0,705
| Уровень ИРЧП = высокий
| Место по ИРЧП = 113
| lat_deg = 29
| lat_min = 10
| lat_sec = 0
| lat_dir = S
| lon_deg = 24
| lon_min = 55
| lon_sec = 0
| lon_dir = E
| region = ZA
| CoordScale = 5000000
}}

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.

ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте. Страна обладает богатыми минеральными ресурсами, а также является самой экономически развитой в Африке и имеет относительно прочные мировые позиции. Единственная африканская страна — участник G20.

Важнейшим пунктом в истории и политике ЮАР стал расовый конфликт между чёрным большинством и белым меньшинством. Своей кульминации он достиг после того, как в 1948 году был установлен режим апартеида, просуществовавший до 1990-х годов. Инициатором введения дискриминационных законов стала Национальная партия (в СССР её называли Националистической). Эта политика привела к долгой и кровопролитной борьбе, в которой роль витрины сыграли чёрные активисты, такие как Стив Бико, Десмонд Туту и Нельсон Мандела. Позже к ним присоединились многие белые и цветные (потомки смешанного населения), а также южноафриканцы индийского происхождения. Определённую роль в крахе апартеида сыграло также давление со стороны международного сообщества. В результате смена политической системы произошла сравнительно мирно: ЮАР — одна из немногих стран Африки, где ни разу не было государственного переворота.

Во времена апартеида в ЮАР члены Африканского национального конгресса использовали слово «Азания» для обозначения своей страны как альтернативу неприемлемому для них тогда официальному названию. Слово «Азания» также применялось в качестве названия ЮАР в официальной китайской дипломатической лексике в то время, когда ЮАР поддерживала дипломатические отношения с Тайванем.

Южно-Африканская Республика — первое государство, имевшее ядерное оружие, но добровольно отказавшееся от него.

 Языки и официальные названия 

В связи с тем, что в ЮАР государственными признаны 11 языков (третья страна по количеству официальных языков после Индии и Боливии), у ЮАР существует 11 официальных названий:

 Republiek van Suid-Afrika (африкаанс),
 Republic of South Africa (английский),
 IRiphabliki yeSewula Afrika (южный ндебеле),
 IRiphabliki yaseMzantsi Afrika (коса),
 IRiphabliki yaseNingizimu Afrika (зулу),
 Rephaboliki ya Afrika-Borwa (северный сото),
 Rephaboliki ya Afrika Borwa (сесото),
 Rephaboliki ya Aforika Borwa (тсвана),
 IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (свази),
 Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe (венда),
 Riphabliki ra Afrika Dzonga (тсонга).

Несмотря на столь широкий ассортимент, некоторые южноафриканцы избегают употребления официальных названий, предпочитая называть страну Азанией, — это в основном негроиды, стремящиеся дистанцироваться от европейского колониального наследия.

Креольский язык искамто (ранее известный как цоциталь, буквально — «воровской язык»), широко распространённый среди чернокожей городской молодёжи в тауншипах (крупных посёлках с чернокожим населением) провинции Гаутенг на востоке страны (главным образом в Соуэто), не имеет официального признания и запрещён в школах. Тем не менее молодые люди нередко владеют цоциталем лучше, чем своими этническими языками. Из этого языка происходит имя заглавного героя фильма «Цоци» — южноафриканской кинокартины, которая стала лауреатом премии «Оскар» 2005 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

 География 

ЮАР расположена на южной оконечности Африки. Длина береговой линии страны составляет . ЮАР имеет площадь  и по этому показателю занимает 24-е место в мире. Высшая точка ЮАР — гора Нджесути в Драконовых горах.

В ЮАР представлены разнообразные климатические зоны, от сухой пустыни Намиб до субтропиков на востоке у границы с Мозамбиком и побережья Индийского океана. На востоке местность быстро поднимается, образуя Драконовы горы и переходя в большое внутреннее плато, называемое велд.

На восточном побережье до  преобладают саванна и галерейные леса вдоль рек, южнее — субтропические леса и кустарники. Внутренние районы занимает опустыненная саванна Калахари, кустарниковые полупустыни и пустыни Карру.

Из животных встречаются златокроты, трубкозубы, антилопа-прыгун, бурая гиена. Более редки слоны, носороги, зебры, жирафовые, львы, страусы.

 История 

Человек появился на территории страны в глубокой древности (о чём свидетельствуют находки в пещерах возле Стеркфонтейна, Кромдрая и Макапансхата). Тем не менее, надёжных сведений о ранней истории этого региона очень мало.

До прихода племён банту (реки Лимпопо на севере страны они достигли в середине I тысячелетия нашей эры) эта территория была населена кочевыми скотоводческими племенами кой-коин (готтентотов) и собирателями-бушменами (сан). Земледельцы-банту продвигались на юго-запад, уничтожая либо ассимилируя местное население. Примерно к 1050 году относятся археологические свидетельства об их присутствии в нынешней провинции Квазулу-Натал. Ко времени прихода европейцев область мыса Доброй Надежды была заселена кой-коин, а банту (племена коса) достигли берегов реки Грейт-Фиш. Местные народы были знакомы с добычей металлических руд, обработкой и изготовлением орудий из железа и меди.

 Экспедиция финикийцев 

В 1827 году английский путешественник  опубликовал книгу под названием «Путешествия и приключения в Южной Африке» (). В книге он упоминает, что близ местечка Кейп-Флэтс, ныне являющегося районом Кейптауна, расположенного на берегу бухты Фолс, незадолго до его приезда были обнаружены части обшивки какого-то древнего судна «со следами металлической субстанции в сильно разъеденном состоянии», предположительно, гвоздей. Плотник, присутствовавший при осмотре, утверждал, что древесина была кедровая (ливанский кедр широко применялся древними судостроителями). Томпсон предположил, что это останки парусника, потерпевшего крушение в ходе экспедиции финикийцев вокруг Африки, предпринятой около 600 года до н. э. по приказу египетского фараона Нехо II. О находке надолго забыли, но через 30 лет в тех же местах местный чиновник сообщил в письме губернатору провинции о том, что на побережье обнаружили полуистлевшую кедровую доску длиной 70 футов (21 м). Уже в XX веке обломки древнего корабля изучал известный учёный Раймонд Дарт. Он установил, что длина парусника могла достигать 170 футов (52 м), что вполне согласуется с имеющимися данными о судостроении у финикийцев. В конце XX века в районе Клануильяма были обнаружены наскальные рисунки, изображающие корабли. Они были нанесены острым предметом на прибрежные скалы в нескольких местах на побережье. Часть изображений могут быть интерпретированы как корабли финикийцев. Определённое затруднение представляет тот факт, что племена кой-коин появились на мысе лишь в V веке, то есть через тысячу лет после экспедиции финикийцев. Однако, Геродот в своей «Истории» сообщает, что финикийцы в ходе экспедиции приставали к берегу, обрабатывали землю, дожидались жатвы, собирали урожай и двигались дальше. Таким образом, следы их присутствия могли быть настолько значительными, что сохранились на продолжительное время, либо во время их пребывания на мысе были заметны далеко от побережья.

 Голландцы и ко́са 

Первое письменное упоминание о постоянном поселении европейцев датируется 6 апреля 1652 года, когда Ян ван Рибек от имени Голландской Ост-Индской Компании основал поселение на мысе Штормов, позднее получившем название Доброй Надежды (ныне Кейптаун). В XVII и XVIII веках в Южную Африку прибывали колонисты из Нидерландов, а также французские гугеноты, спасавшиеся от религиозных преследований на родине, и поселенцы из Германии. В 1770-е годы колонисты столкнулись с ко́са, продвигавшимися с северо-востока. Последовала серия столкновений, известных как пограничные (кафрские) войны и вызванных в основном притязаниями белых переселенцев на земли африканцев. В Капскую колонию также свозились рабы из других голландских владений, в частности, из Индонезии и с Мадагаскара. Многие рабы, а также автохтонное население Капского региона смешались с белыми колонистами. Их потомки называются капскими цветными и теперь составляют до 50 % населения в Западно-Капской провинции.

 Британская колонизация 
Великобритания впервые получила господство над Капской колонией в 1795 году, в ходе Четвёртой англо-голландской войны: тогда Нидерланды оказались под властью Наполеона, и британцы, боясь, что французы получат контроль над этим стратегически важным регионом, отправили в Капстад армию под командованием генерала Джеймса Генри Крэйга, чтобы он захватил колонию от имени штатгальтера Вильгельма V. Губернатор Капстада не получал никаких указаний, однако, согласился подчиниться англичанам. В 1803 году был заключён Амьенский мир, по условиям которого Батавская республика (то есть Нидерланды, как они стали называться после французского завоевания) оставляла Капскую колонию за собой. После возобновления войны в 1805 году англичане вновь решили захватить колонию. В результате битвы на склонах Столовой горы в 1806 году английские войска под командованием Дэвида Бэрда вошли в форт Капстада.

Британцы упрочили своё присутствие на восточной границе Капской колонии, борясь с коса путём возведения фортов по берегам реки Грейт-Фиш. Чтобы усилить свою власть в этих местах, британская корона поощряла приезд поселенцев из метрополии.

В 1806 году, под давлением различных сил внутри страны британский парламент запретил рабство, а в 1833 году это положение было распространено на колонии. Постоянные стычки на границах, отмена рабства и другие разногласия с британцами заставили многих крестьян голландского происхождения (называвшихся бурами — от , что значит «крестьянин») отправиться в так называемый Великий трек в глубь континента, на высокое плоскогорье Велд. Там они столкнулись с вождеством ндебеле во главе с Мзиликази, бывшим сподвижником Чаки, бежавшим на запад в ходе так называемого мфекане — переселения народов, вызванного междоусобными войнами в Юго-Восточной Африке (современная провинция Квазулу-Натал). В конце концов, буры основали в континентальной части Южной Африки свои государства: Оранжевую республику и Трансвааль.

 Англо-бурские войны 

Открытие богатых месторождений алмазов (1867) и золота (1886) на Витватерсранде привело к экономическому росту колонии и увеличению оттока капитала в Европу, резкому усилению иммиграции в бурские республики и ухудшению положения туземцев. Эти события, спровоцированные и поощряемые английским правительством, в итоге привели к конфликту между англичанами и бурами. В 1880—1881 годах произошла Первая англо-бурская война, в ходе которой буры сумели отстоять свою независимость во многом из-за нежелания Великобритании вести затяжную колониальную войну, так как территории Оранжевой республики и Трансвааля не представляли значительного стратегического интереса, несмотря на открытие к тому времени месторождения алмазов в районе Кимберли. Золотая лихорадка в Ранде (район Йоханнесбурга) началась после Первой англо-бурской войны. Нельзя не отметить малочисленность английских колониальных войск в тот период. Так, аннексию Трансвааля Великобританией в 1877 году, явившуюся непосредственной причиной войны, произвёл английский отряд численностью всего лишь 25 человек без единого выстрела.

В то же время британцы утвердились в Натале и Зулуленде, победив в войне с зулусами. В 1899—1902 годах произошла Вторая англо-бурская война, в которой буры, несмотря на первоначальные успехи, всё же проиграли лучше обученным и экипированным англичанам, обладавшим подавляющим численным преимуществом. После поражения своих нерегулярных войск, буры под командованием Луи Бота, Якоба Деларея и Кристиана Де Вета обратились к тактике партизанской войны, с которой англичане боролись, создав сеть блокгаузов, а также собирая бурских женщин и детей в концентрационные лагеря, или используя бронепоезда для борьбы с партизанами. По условиям договора в Феринихинге британцы согласились выплатить трёхмиллионную (реально — девятимиллионную компенсацию) за разорение бурских ферм и сельскохозяйственных угодий. Кроме того, чернокожие были по-прежнему лишены права голоса (кроме как в Капской колонии).

Война нашла своё отражение в знаменитых произведениях мировой литературы: в романах Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов», где буры были представлены в качестве жертв насильственной колонизационной политики Великобритании, и в историческом труде А. Конан-Дойла «Война в Южной Африке», который больше защищает политику англичан (несмотря на старания автора быть непредвзятым, книга использовалась британским правительством в пропагандистских целях) и в романе Штефана Маркса «Роза Бургер — бурская героиня, или золотоискатели в Трансваале».

 Создание Южно-Африканского Союза 
После четырёхлетних переговоров 31 мая 1910 года был образован Южно-Африканский Союз, куда вошли британские Капская колония, колонии Натал, Оранжевой реки и Трансвааль. Союз стал доминионом Британской империи. В 1914 году ЮАС вступил в Первую мировую войну. В 1934 году была образована Объединённая партия, в которую объединились Южноафриканская партия (пробританская) и Национальная партия (бурская). В 1939 году она распалась из-за возникших разногласий о том, следует ли Южной Африке вслед за Великобританией вступать во Вторую мировую войну — правая Национальная партия симпатизировала Третьему рейху и выступала за резкую расовую сегрегацию.

 Независимость ЮАР 
В 1961 году Южно-Африканский Союз стал независимой Южно-Африканской Республикой, которая вышла из Содружества наций, возглавляемого Великобританией. Выход был обусловлен неприятием политики апартеида в ЮАР другими членами Содружества (членство ЮАР в Содружестве было восстановлено в июне 1994 года).

 Апартеид и его последствия 

В 1948 году Национальная партия победила на выборах и провела несколько очень строгих законов, ограничивающих права чёрного населения: конечной целью этой политики было создание «Южной Африки для белых», в то время как чёрных предполагалось вовсе лишить южноафриканского гражданства.

В ходе апартеида чернокожие были фактически частично или полностью лишены следующих прав:

 на гражданство ЮАР (в большинстве случаев это стало привилегией),
 участвовать в выборах и быть избранным,
 на свободу передвижения (неграм было запрещено выходить на улицу после заката, а также появляться в «белых» районах без особого разрешения властей, то есть, по сути, им было запрещено посещать крупные города, поскольку те находились в «белых» районах),
 на смешанные браки,
 на медицинское обслуживание (это право у них не было формально отнято, но им было запрещено пользоваться медициной «для белых», в то время как медицина «для чёрных» была совершенно не развита, а в некоторых районах отсутствовала вовсе),
 на образование (основные образовательные учреждения находились в «белых» районах),
 быть принятым на работу (за работодателями было официально закреплено право применять расовую дискриминацию при приёме на работу).

Кроме того, во время апартеида были запрещены коммунистические партии — за членство в коммунистической партии полагалось наказание в виде 9 лет лишения свободы. ООН неоднократно в своих резолюциях признавала апартеид южно-африканским фашизмом и призывала ЮАР прекратить политику расовой дискриминации. Тем не менее Южно-Африканская Республика не обращала внимания на эти требования. Мировое сообщество резко осуждало существовавший режим и накладывало на ЮАР санкции, например, запрещало участвовать в Олимпийских играх. Одним из последствий апартеида стал огромный социальный разрыв между потомками европейцев, жившими по лучшим стандартам западного мира, и большинством, пребывавшем в бедности (правда, далеко не такой глубокой, как во многих других государствах Африки). Всё это вызвало протесты, забастовки и волнения внутри страны, пики которых выпали на середину 1950-х, начало 1960-х, середину 1970-х и 1980-е годы, а также беспокойство международного сообщества, которое угрожало стране санкциями. В сентябре 1989 года президентом страны был избран Фредерик де Клерк, который начал предпринимать активные действия по ликвидации системы апартеида. Многие законы были отменены, из тюрьмы был выпущен Нельсон Мандела. В 1994 году прошли первые всеобщие выборы, победу на которых одержал Африканский национальный конгресс, до сих пор находящийся у власти.

В то же время в ЮАР на протяжении десятилетий сохранялись весьма напряжённые отношения между различными расовыми и этническими группами, не относящимися к белому населению Южно-Африканской Республики. Так, на протяжении десятилетий продолжался конфликт между представителями чёрного большинства населения страны и индийской общиной, выливавшийся в погромы и насилия над индийцами. В 1940—1950-е годы эти события в провинции Наталь унесли жизни сотен представителей индийской общины. 13 января 1949 года во время нападений зулусов на индийские кварталы в административном центре провинции, Дурбане, были убиты около 150 индийцев, ранено в несколько раз больше, в том числе женщины и дети. Были сожжены, разграблены и разрушены десятки принадлежавших индийцам магазинов, домов и ферм. Власти, в том числе полиция и служба безопасности, как правило не вмешивались в происходящее кровопролитие. Подобные события имели место в Дурбане в конце 1950-х годов, что крайне осложняло совместную работу индийских и африканских организаций, боровшихся с апартеидом.

После отмены апартеида большинство крупных городов ЮАР оказалось покинуто белым населением (такой участи частично избежал лишь Кейптаун), и уровень преступности в них вырос до одного из самых высоких в Африке. Белые переселились в локальные анклавы вроде . Йоханнесбург и Дурбан, некогда богатейшие и процветающие города превратились в одни из самых опасных на планете, и постепенно приходят в упадок.

Несмотря на отмену апартеида, миллионы чёрных южноафриканцев до сих пор живут в бедности. Это связано с тем, что из-за исторических причин по уровню образования, социальной ответственности и производительности труда большинство коренных негров на текущем этапе объективно неспособно соответствовать стандартам развитого постиндустриального общества. Крайне высок уровень уличной преступности, в том числе процент тяжких преступлений, однако, власти отказываются уступить пожеланиям общества и ввести смертную казнь. Правда, программа социального жилья дала определённые плоды, улучшив жилищные условия многих граждан, что привело к увеличению собираемости налогов.

В начале XXI века в ЮАР также очень остро встала проблема нелегальной миграции. После отмены апартеида и значительного ослабления контроля на внешних границах в страну хлынул поток нелегалов из Зимбабве, Анголы, Мозамбика и других стран Восточной Африки. Всего в ЮАР (на начало 2008 года), по оценкам различных экспертов, от 3 до 5 миллионов незаконных мигрантов. Массовый приток иностранцев вызывает недовольство граждан ЮАР. Претензии к мигрантам заключаются главным образом в том, что они отбирают у граждан ЮАР рабочие места, соглашаясь работать за более низкую зарплату, а также совершают различные преступления.

В мае 2008 года в Йоханнесбурге и Дурбане произошли массовые выступления южноафриканцев против мигрантов. Вооружённые дубинками, камнями и холодным оружием группы местного населения избивали и убивали мигрантов. За неделю беспорядков только в Йоханнесбурге погибли более 20 человек, тысячи покинули свои дома. Мигранты были вынуждены укрываться от разъярённых местных жителей в полицейских участках, мечетях и церквях. Местная полиция фактически полностью утратила контроль над ситуацией и была вынуждена обратиться к президенту страны с просьбой привлечь армию для наведения порядка. 22 мая 2008 года президент ЮАР Табо Мбеки санкционировал использование войск для подавления беспорядков в стране. Впервые после отмены апартеида армия ЮАР была применена против граждан собственного государства.

Последствия отмены апартеида коснулись и белых, их стали преследовать, для собственной защиты африканеры стали объединяться в общины, защищённые колючей проволокой, КПП и охраной на въезде. Территории белых анклавов патрулируют отряды самообороны. Но специалисты отмечают продолжающееся увеличение насильственных смертей африканеров. Спасаясь от произвола, многие белые бегут в другие страны, в том числе и в Россию.

 Правительство Южно-Африканской Республики 

 Форма правления 

ЮАР — президентско-парламентская республика. Президент почти во всех своих решениях по большинству вопросов должен опираться на поддержку парламента. Кандидатом в президенты может стать гражданин ЮАР старше 30 лет.

В ЮАР действует двухпалатный парламент, состоящий из Национального совета провинций (верхняя палата — 90 членов) и Национальной ассамблеи (400 членов). Члены нижней палаты избираются по пропорциональной системе голосования: половина депутатов идут по общенациональным спискам, половина — по провинциальным. Каждая провинция, независимо от численности населения, посылает в Национальный совет провинций десять членов. Выборы проходят каждые пять лет. Правительство формируется в нижней палате, а лидер партии, получившей в ней большинство, становится президентом (сейчас этот пост занимает Сирил Рамафоса).

В настоящее время правящая партия ЮАР — Африканский национальный конгресс, получившая 65,9 % голосов на всеобщих выборах 2009 года и 66,3 % голосов на муниципальных выборах в 2006 году. Главный её соперник — партия «Демократический альянс» (16,7 % в 2009 г., 14,8 % в 2006 г.). Лидер Демократического альянса — Хелен Зилле. Новая национальная партия, наследница Национальной партии, при которой действовала система апартеида, после 1994 года стремительно теряла вес и 9 апреля 2005 года объединилась с АНК. В парламенте представлены также Партия свободы-Инката (4,6 %), представляющая, главным образом, избирателей-зулусов, и Народный конгресс (7,4 %).

 Министерства 
 Министерство базового образования ЮАР
 Министерство внутренних дел ЮАР
 Министерство высшего образования и обучения ЮАР
 Министерство государственных предприятий ЮАР
 Министерство здравоохранения ЮАР
 Министерство искусства и культуры ЮАР
 Министерство исправительных учреждений ЮАР
 Министерство кооперативного управления и традиционных дел ЮАР
 Министерство науки и технологий ЮАР
 Министерство обороны и военных ветеранов ЮАР
 Министерство общественных работ ЮАР
 Министерство окружающей среды ЮАР
 Министерство по вопросам водных ресурсов ЮАР
 Министерство полиции ЮАР
 Министерство связи ЮАР
 Министерство сельского, рыбного хозяйств и рыболовства ЮАР
 Министерство сельского развития и земельной реформы ЮАР
 Министерство торговли и промышленности ЮАР
 Министерство транспорта ЮАР
 Министерство туризма ЮАР
 Министерство юстиции и конституционного развития ЮАР

 Вооружённые силы 

Национальные силы обороны были созданы в 1994 году после первых постапартеидных национальных выборов и принятия новой конституции, заменив собой Южно-Африканские силы обороны (англ. South African Defence Force, SADF).

 Виды вооружённых сил 
 Сухопутные войска ().
 Военно-морские силы ().
 Военно-воздушные силы ().

 Право 
Правовая система ЮАР вобрала в себя элементы сразу трёх выделяемых сегодня правовых семей: романо-германской, англосаксонской и традиционной. В целом, в современной Южной Африке преобладает романо-германское право, то есть наблюдается верховенство закона над всеми правовыми решениями и чёткое разделение права на частное и публичное. В стране действует Конституция, принятая в 1996 году. Она защищает и гарантирует все международно признанные права человека. Но право ЮАР не всегда было гуманным и толерантным. Долгое время в нём находила своё подкрепление дискриминация чёрного населения, получившая название «апартеид». В результате падения политической основы апартеида и последующих долгих процессов законотворчества в 1990-х годах правовая система ЮАР была полностью пересмотрена, и из неё была исключена всяческая дискриминация по расовому признаку. В 1994 году в стране был учреждён Конституционный суд.

 Уголовное право 
Южно-Африканская Республика — одна из немногих стран, где действует уголовное право по английскому образцу. Оно не кодифицировано. Судебная система состоит из следующих инстанций: Верховный Апелляционный Суд, высокие суды и суды магистратов. Верховный Апелляционный Суд является главной судебной инстанцией в ЮАР по уголовным делам. Он находится в Блумфонтейне, «судебной столице» страны. При режиме апартеида для чёрного населения существовали отдельные местные суды («суды вождей»), судьями в которых были также преимущественно чёрные. В то же время в общей судебной системе подавляющее большинство судей были белыми. Особо жестокие меры наказания были предусмотрены для противников политического режима — вплоть до смертной казни. Разрешалось задерживать людей на 5 суток без суда и следствия. После падения апартеида многие нормы были пересмотрены. В 1994 году отменён Акт о внутренней безопасности, в 1995 г. — смертная казнь, а в 1997 г. — юридическая порка. При пересмотре правовой системы в 90-х годах в стране были узаконены гомосексуальные браки, что делает её единственной в этом роде страной в Африке.

 Административное деление 

Сейчас ЮАР является унитарным государством. Территория страны поделена на 9 провинций (со своими административными центрами):

 Западно-Капская провинция (Кейптаун)
 Северо-Капская провинция (Кимберли)
 Восточно-Капская провинция (Бишо)
 Квазулу-Натал (Питермарицбург)
 Фри-Стейт (Блумфонтейн)
 Северо-Западная провинция (Мафикенг)
 Гаутенг (Йоханнесбург)
 Мпумаланга (Нелспрёйт)
 Лимпопо (Полокване)

До 1994 года ЮАР была федерацией и делилась на 4 провинции: Капскую, Натал, Оранжевое свободное государство и Трансвааль. Такое деление хорошо отражало колониальное прошлое Южно-Африканской Республики. Первая была разделена на три части, последняя — на четыре, при этом часть территории на севере перешла от Восточно-Капской (часть бывшей Капской) в Северо-Западную (часть бывшего Трансвааля). Остальные две практически сохранили свои очертания.

Кроме того, с 1951 по 1994 год в ЮАР существовали так называемые бантустаны — автономии, отведённые для проживания определённых народностей. Вне бантустанов права чёрного населения были существенно ограничены. Четыре из них получили «независимость» (в связи с этим их жители были лишены гражданства ЮАР), которую, впрочем, не признало ни одно государство, кроме ЮАР:
 Бопутатсвана (тсвана) — «независимость» с'' 6 декабря 1977 года
 Транскей (коса) — «независимость» с 26 октября 1976 года
 Сискей (коса) — «независимость» с 4 декабря 1981 года
 Венда (венда) — «независимость» с 13 сентября 1979 года

Другие бантустаны находились под юрисдикцией ЮАР:

 Газанкулу (тсонга)
 Кангване (свази)
 Квандебеле (ндебеле)
 Квазулу (зулусы)
 Лебова (северные сото)
 Кваква (южные сото)

Столица 

Претория официально считается основной столицей ЮАР, поскольку там расположено правительство страны. Две остальные ветви власти располагаются в двух других городах: парламент в Кейптауне, Верховный суд в Блумфонтейне. Они также считаются столицами. Это связано с тем, что изначально ЮАР была конфедеративным государством, в связи с этим, при образовании Южно-Африканского Союза (из британских владений со столицей в Кейптауне, Оранжевого свободного государства со столицей в Блумфонтейне и Южно-Африканской республики (Трансвааля) со столицей в Претории) органы власти были равномерно распределены по столицам вошедших в его состав государств.

Иногда утверждается, что Претория была переименована в Тшване. Это неверно: Тшване — название городского муниципалитета, административной единицы, стоящей на уровень ниже провинции (в данном случае речь идёт о провинции Гаутенг). В состав муниципалитета Тшване входят города Претория, Центурион (ранее — Фервурдбург), Сошангуве и ряд более мелких областей.

Демография

Население 

По численности населения Южно-Африканская Республика находится на 26-м месте в мире: в стране проживает 51,8 млн человек (оценка на июль 2010 года). Численность белых в стране постепенно уменьшается за счёт их эмиграции в Северную Америку, Европу, Австралию и Новую Зеландию — в 1985—2005 годах из ЮАР уехало около 0,9 млн белых, в основном в возрасте до 40 лет и их дети. Доля чёрного населения ЮАР растёт за счёт притока чёрных иммигрантов из других стран Африки.

На протяжении последних двух десятилетий численность населения страны почти не меняется (небольшой рост) из-за высокой заражённости ВИЧ, а также сокращения численности белых. Одна из центральных проблем — массовое распространение ВИЧ-инфекции (в основном, среди чёрного населения), по которому ЮАР занимает первое место в мире (согласно данным ООН, опубликованным в 2003 и 2007 годах), в то время как по уровню заражённости Южно-Африканская Республика находится на четвёртом месте (после Эсватини, Ботсваны и Лесото). Всего заражено ВИЧ около 5,7 млн человек, что составляет 11,7 % взрослого населения страны (в 2007 году). Из-за СПИДа смертность в Южно-Африканской Республике долгое время превышает рождаемость (в 2010 году убыль населения − 0,05 %, при средней фертильности — 2,33 рождения на женщину).

Средняя продолжительность жизни: 50 лет у мужчин, 48 лет у женщин.

Этнорасовый состав (по переписи 2019 года):
 чёрные — 80,7 %,
 цветные (мулаты) — 8,8 %,
 белые — 7,9 %,
 азиаты — 2,6 %.
Первая перепись в 1911 году в ЮАР показала, что белых на тот момент было 22 %, а к 1980 году их показатель снизился до 18 %.

Грамотность населения от 15 лет и старше (по оценке 2003 года):
 мужчины — 87 %,
 женщины — 85,7 %.

Религия 

Религиозный состав населения достаточно пёстрый, в стране нет абсолютного религиозного большинства, проживают приверженцы различных религий и мировоззрений: приверженцы сионских церквей (10 %), пятидесятники (7,5 %), католики (6,5 %), методисты (6,8 %), голландские реформаты (6,7 %), англикане (3,8 %), другие христиане (36 %), атеисты (15,1 %), мусульмане (1,3 %), приверженцы других религий (2,3 %), неопределившиеся (1,4 %) (данные 2001 года). В ЮАР действуют Йоханнесбургская и Преторийская и Кейптаунская митрополии Александрийской православной церкви — около 35 000 верующих.

Уровень жизни 

Средний доход населения приближается к нижней границе среднемирового дохода. Однако в целом экономическое положение общества крайне неустойчиво. Долгое время царивший здесь режим апартеида и предшествующий колониализм отразились на социально-имущественном расслоении общества. Около 15 % населения живут в наилучших условиях, тогда как около 50 % (в основном, темнокожие) живут в сравнительно бедных условиях. Далеко не у всех жителей есть электричество и водоснабжение, а плохие санитарные условия во многих поселениях способствуют распространению различных заболеваний. Такие резкие контрасты приводят к напряжению социальной обстановки. В ЮАР очень высокий уровень преступности. В основном она присутствует в бедных районах. Средняя продолжительность жизни в стране — всего лишь 49 лет (в 2012 году), однако она существенно выросла с 2000 года, когда составляла 43 года.

В ЮАР безработица составляет 40 %. Треть работающих зарабатывает менее 2 долларов в день. По уровню образования страна занимает 143-е место из 144-х. Уровень преступности — один из самых высоких в мире. Количество убийств составляет более 30 в год на 100 тысяч населения.

Экономика и национальное хозяйство 

ЮАР — самая развитая республика на Африканском континенте. ВВП на 2015 год составил 313 млрд долларов по данным МВФ (33-е место в мире) и 350 млрд долларов по данным ВБ (32-е место в мире). Рост ВВП был на уровне 5 %, в 2008 году — 3 %. Страна всё ещё не входит в число развитых стран мира, несмотря на то, что её рынок активно расширяется. По паритету покупательной способности на 2015 год занимает 30-е место в мире по данным МВФ (724 млрд долл.), по данным Всемирного банка — 29-е (704 млрд долл.). Обладает огромными запасами природных ресурсов. Широко развиты телекоммуникации, электроэнергетика, финансовая сфера. По состоянию на 1 квартал 2019 года в ЮАР самый высокий среди всех стран Африки средний размер оплаты труда R20855 (€1324), на уровне Тайваня (NT$47868, около €1368). В ЮАР не было минимального размера оплаты труда. В ноябре 2018 года президент ЮАР подписан закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2019 года он составляет R20 ($1.46) в час и R3500 ($256.86) в месяц. Для сельскохозяйственных рабочих ставка составляет R18 ($1.32) в час, а для домашних работников R15 ($1.10) в час. С 1 марта 2022 года минимальный размер оплаты труда в ЮАР составляет R23,19 ($1,59) в час, R185,52 ($12,72) в день и R4000 ($274,19) в месяц, а для работников, занятых в рамках расширенной программы общественных работ ставка составляет R12,75 ($0,87) в час.

Валюта: южноафриканский рэнд, равен 100 центам. В ходу монеты достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2, 5 рандов, банкноты — 10, 20, 50, 100 и 200 рандов.

Основные статьи импорта: нефть, продовольствие, химические товары. Основные статьи экспорта: алмазы, золото, платина, машины, автомобили, оборудование. Импорт (91 млрд долл. в 2008 году) превышает экспорт (86 млрд долл. в 2008 году).

После того, как (1 января 1998 года) были установлены дипломатические отношения с КНР, товарооборот с Китаем вырос с 3 млрд долларов в 1998 году до 60 млрд долларов в 2012 году.

Занимает 39-е место в рейтинге стран по удобству ведения бизнеса журнала «Forbes».

Входит в международную организацию стран АКТ.

Рабочая сила 
Из 54,9 миллиона населения Южно-Африканской Республики только 18 (не точно) млн человек являются работоспособными. Безработных — 23 % (в 2008 году).

65 % работающего населения занято в сфере услуг, 26 % — в промышленности, 9 % — в сельском хозяйстве (в 2008 году).

Отрасли народного хозяйства

Добывающая промышленность 
Своим опережающим развитием ЮАР во многом обязана богатству природных ресурсов. Около 52 % экспорта приходится на продукцию горнодобывающей промышленности. Широко добываются марганец, металлы платиновой группы (Бушвелдский комплекс), золото, хромиты, вольфрам, алюминоглюкаты, ванадий и цирконий. Очень развита добыча угля — по использованию угля для производства электричества ЮАР занимает 3-е место в мире (из-за отсутствия нефти около 80 % выработки всей электроэнергии Южно-Африканской Республики базируется на сжигании угля). Кроме этого, на территории страны сосредоточены запасы алмазов, асбеста, никеля, свинца, урана и других важных полезных ископаемых.

Сельское хозяйство 
Поскольку на большей части территории страны засушливый климат, только 15 % её площади пригодно для ведения сельского хозяйства. Однако, можно сказать, что в отличие от большинства других стран Африки, где происходит эрозия почв, эти 15 % используются с умом — с целью охраны почв и эффективного ведения сельского хозяйства применяются передовые агротехнические достижения Южно-Африканской Республики и ведущих стран мира. Это привело к удивительным результатам: ЮАР полностью обеспечивает внутренние продовольственные потребности, а также является одним из ведущих (а по некоторым параметрам и ведущим) поставщиков сельхозпродукции — страна экспортирует около 140 видов фруктов.

Виноделие 

В ЮАР выделяют три зоны для виноделия. Северо-Запад (Северный кейп — мыс) и Восточное побережье (Квазулу-Натал) не считаются источниками лучших вин, так как там очень жаркий и засушливый климат. A вот Юго-Запад ЮАР (Западный кейп) имеет замечательный климат для виноделия.

Животноводство 

Мясомолочное производство сосредоточено на севере и востоке провинции Фри-Стейт, во внутренних районах провинции Хотенг и в южной части провинции Мпумаланга. В Северном и Восточном Кейпе распространены породы мясного направления. На засушливые территории Северного и Восточного Кейпа, Свободного Государства и Мпумаланги приходятся районы овцеводства. На мировой рынок поставляются шкурки каракулевых овец.

В большом количестве разводят коз, в основном — 75 % — ангорских, чья шерсть высоко ценится на Западе (до 50 % мирового производства мохера приходится на ЮАР). Другая наиболее распространённая порода — бурская коза, её разводят на мясо. По настригу козьей шерсти (92 тыс. т в год) Южно-Африканская Республика занимает 4-е место в мире.

По сравнению с такими преимущественно экстенсивными подотраслями, как разведение крупного рогатого скота и овцеводство, птицеводство и разведение свиней носят более интенсивный характер и распространены на фермах вблизи крупных городов — Претории, Йоханнесбурга, Дурбана, Питермарицбурга, Кейптауна и Порт-Элизабет.

В последние годы — в основном в провинции Фри-Стейт — активно развивается страусоводство. Постепенно увеличивается экспорт из ЮАР мяса, кожи и перьев этой птицы.

Рыболовство 
По улову рыбы (около 1 млн тонн в год) ЮАР занимает ведущее место в Африке. Основные объекты промысла — сардины, сельдь, хек, анчоус, морской окунь, скумбрия, треска, капский лосось, макрель, монкфиш. Кроме того, добываются креветки, омары, тунцовые, лангусты, устрицы, осьминоги, акулы, чьи плавники пользуются спросом в странах Юго-Восточной Азии, а также капский тюлень. Рыбная ловля осуществляется, главным образом, у западного побережья Южной Африки, омываемого Бенгельским океаническим течением, в промысловой зоне шириной 200 морских миль. Около 40 % улова приходится на пресноводную рыбу, добываемую в реках Эландс, Лимпопо и других, а также путём разведения в искусственных водоёмах.

Лесоводство 
Основная зона — южная часть провинции Квазулу-Наталь. Естественные леса занимают 180 тыс. га, то есть всего 0,14 % территории страны. Большая часть деловой древесины поступает с лесопосадок, площадь которых составляет лишь 1 % территории ЮАР. Примерно половина лесных «плантаций» засажена сосной, 40 % — эвкалиптом и 10 % — мимозой. Выращиваются также жёлтое и чёрное дерево, капский лавр, ассегаи и камасси. Товарной кондиции деревья достигают в среднем за 20 лет — в отличие от деревьев, произрастающих в Северном полушарии, где этот процесс тянется от 80 до 100 лет. Ежегодный объём древесины, поступающей на рынок, составляет 17 млн м³. В ЮАР работает более 240 деревообрабатывающих и лесопромышленных предприятий.

На долю сельского хозяйства приходится 35-40 % всего экспорта, что составляет 5 % ВВП Южно-Африканской Республики.

Туризм 
В 2010 году страну посетили 8,1 млн туристов, а туристическая отрасль принесла более 8,7 млрд долларов дохода.

Внешняя торговля 
Внешняя торговля ЮАР очень сильно диверсифицирована — ни одна страна по состоянию на 2010 год не контролирует более 15 % ни экспорта, ни импорта африканского государства.

Основные партнёры по экспорту (2010 год): КНР (11,3 %), США (10,1 %), Япония (8,9 %), Германия (8,2 %), Великобритания (5,1 %), Индия (4,3 %), Нидерланды (3,3 %), Швейцария (3,2 %), Зимбабве (2,9 %), Мозамбик (2,7 %).

Основные партнёры по импорту (2010 год): КНР (14,4 %), Германия (11,4 %), США (7,2 %), Япония (5,3 %), Саудовская Аравия (4,1 %), Иран (3,9 %), Великобритания (3,8 %), Индия (3,6 %), Франция (3,0 %), Нигерия (2,7 %).

Экономическая политика государства 
Экономическая политика государства направлена на стабилизацию экономики. Согласно статистике The Heritage Foundation республика находится на 57-й позиции в мире по свободе экономики. В ЮАР установлен относительно высокий подоходный налог (до 40 % в зависимости от уровня дохода).

Культура 

Культура Южно-Африканской Республики в силу традиций отличается разнообразием. В первую очередь, это сочетание двух культур: традиционной и современной.

Традиционная культура 
Свой вклад в неё внесли многие коренные народы, такие как банту, бушмены и готтентоты. Цветок протеи — национальный символ ЮАР.

Современная культура

Искусство 

В колониальный период художники Южной Африки, наиболее значительным из которых был Томас Бейнс, видели свою задачу в аккуратной передаче реальностей нового мира в контексте европейской культуры с целью передачи этой информации обратно в метрополию. Лишь в конце XIX века появились художники, в первую очередь, Ян Волсхенк, Гуго Науде и скульптор Антон ван Воу, целью которых было создание нового искусства, опирающегося на южноафриканские (в этом случае — бурские) традиции. В 1920-е годы Якоб-Хендрик Пирнеф привнёс в южноафриканское искусство модернизм.

В 1930-е годы начали выходить на первый план чёрные художники. Джерард Секото, живший с 1947 года во Франции, и Джордж Пемба считаются одними из создателей жанра чёрного городского искусства.

Ярким представителем развивающейся музыкальной рэп-культуры ЮАР является группа Die Antwoord, называющие стиль своей музыки зэф.

Спорт 
Наиболее популярными видами спорта в стране являются регби, футбол и крикет. Сборная ЮАР по регби является одной из сильнейших команд мира, трёхкратным победителем чемпионата мира (1995, 2007, 2019 годы), несколько раз возглавляла мировой рейтинг. Многие регбисты ЮАР включены в международные залы славы. Среди других развитых видов спорта — плавание, лёгкая атлетика, гольф, бокс, теннис, нетбол, а также национальный вид спорта — рингбол.

В 1995 году ЮАР принимала чемпионат мира по регби, который выиграла, победив в финале Новую Зеландию.

В 2010 году ЮАР приняла чемпионат мира по футболу. Всего сборная ЮАР трижды играла на чемпионатах мира (1998, 2002 и 2010), ни разу не выйдя из группы — 2 победы, 4 ничьи и 3 поражения в 9 матчах. В 1996 году ЮАР принимала Кубок африканских наций, и сборная, впервые в истории выступая в финальной стадии турнира, сумела победить. В 1998 году футболисты ЮАР заняли второе место на Кубке африканских наций. В XXI веке футболисты ЮАР пока ни разу не доходили даже до полуфиналов. Среди наиболее известных футболистов из ЮАР — Доктор Кумало, Арон Мокоэна, Бенни Маккарти, Шон Бартлетт, Лукас Радебе.

На Олимпийских играх представители Южной Африки завоевали более 80 наград, в том числе более 25 золотых. Наибольшее количество наград было завоёвано в лёгкой атлетике, плавании и боксе. С 1962 по 1990 годы ЮАР после , осудившей политику апартеида, была исключена МОК из олимпийского движения, спортсмены страны не выступали на Играх. Спортсмены ЮАР в этот период не допускались и до других международных соревнований.

Гольфист Гари Плейер, который считается одним из сильнейших игроков в истории этого вида спорта, в 2004 году занял 8-е место в голосовании по выбору 100 великих южноафриканцев в истории, в этот список также были включены игроки в крикет, пловцы, футболисты, регбисты и другие спортсмены.

В ЮАР неоднократно проводился Гран-при ЮАР: в период 1934—1939 гг. с участием ведущих гонщиков мира довоенного периода, а с 1962 по 1993 годы уже в рамках чемпионата мира Формулы-1. Гонки мирового уровня проводились на трассах Ист-Лондон и Кьялами. Южноафриканец Джоди Шектер в 1979 году выступая за команду «Феррари» стал первым и единственным чемпионом мира Формулы-1 родом из Африки. Правда, этап, проводившийся на трассе Брэндс-Хэтч, проходил в рамках Британского чемпионата Формулы-1.

В стране проходит ежегодная веломногодневка, которая собирает ведущих спортсменов со всего мира.

Сборная ЮАР по хоккею с шайбой участвовала в турнирах второго и третьего дивизионов.

Ежегодно, начиная с 1921 года, в стране проводится сверхмарафон The Comrades. Трасса, длиною 90 км, проходит по территории провинции Квазулу-Натал. The Comrades является старейшим и самым массовым в мире легкоатлетическим пробегом на сверхмарафонскую дистанцию. Дистанцию The Comrades в 2009 году успешно преодолели более 10 тыс. южноафриканских и иностранных спортсменов. Соревнования открыты как для профессионалов, так и для простых любителей бега. 2000-е годы стали триумфальными для российских бегунов. На пьедестал почёта поднимались такие спортсмены как Татьяна Жиркова, Леонид Швецов, Олег Харитонов, Елена и Олеся Нургалиевы, Марина Мышлянова.

Достопримечательности 

 Кимберлитовая трубка «Большая дыра».
 Пещеры Канго.
 Бо-Каап знаменит своими домами яркой расцветки: ярко-розовыми, салатовыми, лимонными, оранжевыми, а также красивыми виллами .
 Крупнейший в мире авиарий «Птицы Эдема».
 В 2001 году в Йоханнесбурге был открыт музей апартеида, рассказывающий о режиме апартеида.
 Водно-болотный район Исимангалисо
 Драконовы горы (Парк Дракенсберг)
 Национальный парк Крюгера
 Колыбель человечества
 Суккулентное Кару
 Йоханнесбургский планетарий

Примечания

Ссылки 

 Сайт правительства ЮАР.
 Сайт посольства Южно-Африканской Республики в Российской Федерации.
 Всё о ЮАР. Подборка статей и сюжетов на сайте журнала «Вокруг Света».
 Дмитрий Жуков. Апартеид. История режима.
 Фотогалерея.
 ЮАР для путешественников.
 Форум про ЮАР

Государства — члены ООН